Хотимля — название населённых пунктов в России:

 Хотимля — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Хотимля — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Хотимля — бывшая деревня в Торопецком районе Тверской области.